Alemperkina kazivanja zbirka je mitoloških pripovjedaka iz 2005. hrvatske autorice Jasne Horvat. Sastoji se od tideset pripovjedaka naslovljenih prema božanstvima starohvrvatskoga panteona, a poredanih od bića svjetlosti prema bićima mraka. Dobri i zli bogovi i božice predstavljeni su na zanimljiv i neobičan način, a ilustracije Pike Vončine ostvarile su izložbu arhetipskih osobnosti.  Naizmjeničnim kombiniranjem poezije i proze čitatelji imaju prigodu upoznati se s Ivanjskim krijesovima, dobrim patuljcima maljićima, Svarogom, Perunom, Volosom, Babom Rogom, Crnbogom i Leđanom. U pripovjednoj cjelini o Alemperki čitatelj doznaje kako se autorica tekstova poistovjećuje s mitskom pticom pričalicom te ujedno prima poruku kako je naracija (pripovijedanje) sačuvalo mitove i legenede od zaborava. Alemperkina kazivanja prati i pregledan stručni tumač te je ova neobična zbirka pripovjedaka ujedno i prostor za upoznavanje mitoloških likova i arhetipskih pojmova.

Bilješke

Vanjske poveznice

Hrvatska književnost